A Yukon az észak-amerikai kontinens északnyugati területének legnagyobb folyója. A kanadai területen, Yukon territóriumban ered és megközelítően nyugat felé folyik az amerikai Alaszka szövetségi államon keresztül és a Bering-tengerbe torkollik. Maga a Yukon név Gwich'in nyelven annyit tesz mint nagy folyó.

A folyó hossza 3190 km. Hírnevét az 1896 és 1903 között zajló klondike-i aranyláznak köszönheti, amikor a fő szállítási útvonal volt.

Vízrajza

A hónapok közepes (KÖQ), legkisebb (LKQ) és legnagyobb (NQ) vízhozama (Pilot Station, , ; 1975/10/01–2021/09/30):

* 1997, 1998, 1999 és 2000 évi vízhozam adatok nélkül;

Mellékfolyók

A Yukon legnagyobb közvetlen mellékfolyói (a Yukon forrásától lefelé haladva):

Jegyzetek

Források 

Kanada folyói
Az Amerikai Egyesült Államok folyói
Alaszka földrajza